Stephen Moore puede referirse a:

 Stephen Moore (MP) (1836–1897), político irlandés
 Stephen Moore (político canadiense)
 Stephen Moore (actor) (n. 1937), actor inglés
 Stephen Campbell Moore (n. 1979), actor inglés
 Stephen Moore (atleta) (n. 1975), decatleta estadounidense
 Stephen Moore (escritor) (n. 1960), escritor económico, editor y anterior presidente del Club for Growth; senior fellow del Instituto Cato 
 Stephen Moore (n. 1970), tecnólogo, empresario y anterior CTO de One.Tel
 Stephen Moore (jugador de cricket) (n. 1980), jugador de cricket inglés
 Stephen Moore, I vizconde Mount Cashell (1696–1766), aristócrata anglo-irlandés
 Stephen Moore, I conde Mount Cashell (1730–1790), aristócrata anglo-irlandés, hijo del anterior
 Stephen Moore, II conde Mount Cashell (1770–1822), aristócrata anglo-irlandés, hijo del anterior
 Stephen Moore, III conde Mount Cashell (1792–1883), aristócrata anglo-irlandés, hijo del anterior
 Stephen Moore (rugbista) (n. 1983), jugador de rugby australiano
 Stephen Moore, personaje en 13Hrs